Terminal kan syfta på:

 Datorterminal – en elektronisk eller elektromekanisk hårdvaruenhetet, som en användare kan använda för inmatning och presentation av data
 Terminalfönster – ett datorprogram som emulerar en datorterminal 
 Terminalvård – vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång
 The Terminal – en amerikansk dramakomedi från 2004 av Steven Spielberg

Transport
 Färjeterminal – en byggnad för passagerare som ska till en färja
 Flygplatsterminal – en byggnad för passagerare som ska flyga
 Bussterminal – en större busshållplats
 Postterminal – en byggnad eller område för att hantera post
 Fraktterminal – en byggnad eller område för att hantera frakt

Se även
 Säckstation – en typ av järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar
 Terminal Island – en ö i Antarktis